Photedes impura är en fjärilsart som beskrevs av Leo Schwingenschuss 1924. Photedes impura ingår i släktet Photedes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
impura